Regno Unito
 Feock – parrocchia civile della Cornovaglia
Zimbabwe
 Feock – villaggio della provincia del Mashonaland Occidentale